Подводные лодки проекта 671РТ «Сёмга» — серия советских атомных подводных лодок. Модификация проекта 671 «Ёрш» с возможностью использовать ракето-торпеды (отсюда — РТ в названии).

За достигнутые показатели в снижении шумности проекта 671РТ большая группа сотрудников конструкторского бюро, Адмиралтейского завода и смежных предприятий была награждена орденами и медалями, Государственной премии удостоены главный конструктор Г. Н. Чернышев, его заместитель В. Д. Левашов и главный конструктор по вооружению Л. А. Подвязников. Головная подводная лодка проекта 671РТ заложена 2 апреля 1971 года на заводе «Красное Сормово». Все АПЛ проекта 671РТ базировались на Северном флоте и совершили от 6 до 12 автономных боевых служб каждая.

Конструкция 
Проект 671РТ «Сёмга» разрабатывался на базе проекта 671 «Ёрш», основные изменения были вызваны принципиальным усилением вооружения кораблей: два из шести торпедных аппаратов получили калибр 650 мм вместо 533 мм, все аппараты были приспособлены для использования противолодочных ракето-торпед «Вьюга-65» и «Вьюга-53» соответственно. Поступившие на вооружение крупнокалиберные торпеды 65-73, для которых «Сёмги» стали первыми носителями, существенно увеличивали возможности подводных лодок по борьбе с кораблями, благодаря ядерной боевой части мощностью 20 килотонн для гарантированного вывода крупной надводной цели из строя требовалось 1-2 таких торпеды вместо десятка попаданий торпед калибра 533 мм. Кроме того, за увеличением габаритов торпеды последовали рост её скорости и дальности, что увеличивало боевую устойчивость подводных лодок.
 
Кроме нового вооружения, проект 671РТ получил ряд мер по снижению шумности, более мощный дизель-генератор (460 кВт вместо двух по 200 кВт). Всё это привело к увеличению длины лодки по сравнению с предыдущим проектом на 4,8 метра, ростом полного водоизмещения на 350 тонн и, из-за сохранения энергетической установки без изменений, к падению максимальной подводной скорости с 32-33 узлов до 30 узлов. Так как основное увеличение объёмов пришлось на носовой отсек, то для обеспечения непотопляемости он был разделён на две части горизонтальной герметичной палубой.

Представители

Современный статус 
Все лодки проекта были исключены из состава флота в 1993—1995 годах и впоследствии утилизированы.

Примечания

Ссылки 
 ПЛАТ — Проект 671РТ «Сёмга»

Подводные лодки проекта 671РТ «Сёмга»
Подводные лодки завода «Красное Сормово»